Пресл — чешские учёные, братья:

 Пресль, Карел Борживой (1794—1852)
 Пресль, Ян Сватоплук (1791—1849)